A Jarimlím (ja-ri-im-li-im, Jarīm-Līm, Jarimlim, Yarimlim, Yarím-Lim) név az amorita (nyugati-sémi) etnikumú és nyelvű Jamhad államban gyakran előforduló név. Négy uralkodó viselte:

 I. Jarimlím
 II. Jarimlím
 III. Jarimlím
 IV. Jarimlím